Gameplay (term), een term gebruikt bij computerspellen
 Gameplay (evenement), een evenement voor gamers
 Gameplay (tijdschrift), een tijdschrift voor gamers